Sleeping Beauty steht für:
 die englische Bezeichnung für Dornröschen

Filme:
 Originaltitel von Dornröschen (1959), US-amerikanischer Zeichentrickfilm der Walt-Disney-Studios (1959)
 Originaltitel von Cannon Movie Tales: Dornröschen, US-amerikanischer Spielfilm von David Irving aus der Reihe Cannon Movie Tales (1987)
 Sleeping Beauty (2011), australischer Spielfilm von Julia Leigh (2011)
 Originaltitel von The Legend of Sleeping Beauty – Dornröschen, US-amerikanischer Spielfilm von Casper Van Dien (2014)

Literatur:
 Originaltitel von Dornröschen war ein schönes Kind (Roman), Roman von Ross Macdonald (1973)

Musik und Spoken Word:
 Sleeping Beauty (Cheech-&-Chong-Album), Comedy-Album von Cheech & Chong (1976)
 Sleeping Beauty (Sun-Ra-Album), Musik-Album von Sun Ra (1979)

Sleeping Beauties steht für:
 Sleeping Beauties, Roman von Stephen King und Owen King (2017)

Siehe auch:
 Dornröschen (Begriffsklärung)